Il singolare del Keio Challenger 2017 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2017.

Tarō Daniel era il detentore del titolo ma non ha partecipato.

Yūichi Sugita ha battuto in finale Kwon Soon-woo 6–4, 2–6, 7–6(7–2).

Teste di serie

  Yūichi Sugita (Campione)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Lee Duck-hee (primo turno)
  Gō Soeda (secondo turno)

  Grega Žemlja (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)
  Zhang Ze (quarti di finale)
  Andrew Whittington (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Keio Challenger 2017
ATP Challenger Tour 2017